Main Event oder The Main Event steht für:

 Main Event (Fernsehsender), australischer Pay-per-View-Fernsehsender
 Main Event, Hauptkampf beim Wrestling, siehe Storyline (Wrestling)
 Saturday Night’s Main Event, Fernsehformat von WWE (1985–1992, 2006–2008)
 WWE Main Event, Fernsehformat von WWE (ab 2012)
 The Main Event, Originaltitel von Was, du willst nicht?, US-amerikanischer Film von  	Howard Zieff (1979)
 The Main Event, Originaltitel von Mein WWE Main Event, US-amerikanischer Film von Jay Karas (2020)
 The Main Event; Konzert und Fernseh-Special des Entertainers Frank Sinatra im Madison Square Garden, New York City; (Reprise, 1974)
 das Hauptturnier einer Pokerturnierserie:
 Main Event der World Series of Poker
 World Poker Tour#Main Events
 European Poker Tour#Main Events
 partypoker Live#Main Events
 Aussie Millions Poker Championship#Main Events
 Master Classics of Poker#Bisherige Austragungen
 Partouche Poker Tour#Main Events
 PokerStars Caribbean Adventure#Main Events
 Irish Poker Open#Bisherige Austragungen
 Asia Pacific Poker Tour#Main Events
 Circuitturniere der World Series of Poker#Main Events
 PokerStars Championship#Main Events
 PokerStars Festival#Main Events
 World Championship of Online Poker#Main Events

Main Event oder The Main Event ist der Spitzname folgender Personen:

 Waliyy Dixon (* 1974), US-amerikanischer Basketball- und Streetballspieler
 Shawn Michaels (* 1965), US-amerikanischer Wrestler
 Paul Volpe (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Main Events, US-amerikanisches Boxpromotionunternehmen